Межрасовая порнография () — вид порнографии, в которой участвуют представители различных рас (в первую очередь — белые и чернокожие). Первым порнофильмом, показывающим межрасовый секс, стал фильм «За зелёной дверью» (1972), в котором были показаны половые отношения между белой актрисой Мэрилин Чэмберс и чернокожим актёром Джонни Кейсом.

Межрасовая порнография часто эксплуатирует расистские и сексистские стереотипы и чаще использует элементы насилия, чем порнография с участием лиц одной и той же расы.

Известные фильмы 
 За зелёной дверью
 Порнохолокост
 Who’s Nailin’ Paylin?

Премии 
 Urban X Award

См. также 
 Межрасовый брак

Примечания 

Порнография по жанрам

Расы